Джадд Трамп (; ) — английский профессиональный игрок в снукер. Один из самых выдающихся игроков «нового поколения». Чемпион мира 2019 года.

Член Зала славы снукера с 2021 года. 
Член Ордена Британской империи (2022)

Трамп — победитель двадцати трех рейтинговых турниров (по состоянию на март 2022), в том числе Чемпионата Великобритании по снукеру 2011. Двукратный финалист Чемпионата мира по снукеру 2011 и 2022. Победитель турнира Мастерс 2019. Чемпион мира по снукеру 2019. Победитель престижного не рейтингового турнира Чемпион Чемпионов (Champion of Champions 2021). В ноябре 2013 года Джадд сделал свой первый максимальный брейк в рамках седьмого европейского тура. Обладатель рекорда по количеству выигранных рейтинговых турниров в течение сезона.

Карьера 
В 14 лет Трамп сделал максимальный брейк на юниорских соревнованиях Potters Under-16 Tournament, побив рекорд Ронни О'Салливанa, сделавшего 147 в 15. Джадд хорошо выступал на юниорских соревнованиях и становился чемпионом Англии среди юниоров.

Стал профессионалом в 2005 году — после молодёжного чемпионата Европы по снукеру в Екатеринбурге, где дошёл до полуфинала. Сумел пройти квалификацию на Welsh Open 2006, став при этом самым юным игроком, которому удавалось выйти в основную стадию рейтингового турнира.

В 2007 году Трамп стал третьим 17-летним снукеристом после Стивена Хендри и Ронни О’Салливана, дошедшим до 1/16 финала чемпионата мира. В первом матче основной стадии он проиграл Шону Мёрфи со счётом 6:10, после лидирования 6:5.

В сезоне 2008/09 Джадд Трамп достиг полуфинала Гран-при, где уступил Джону Хиггинсу. В этом же сезоне он выиграл квалификационный турнир на Мастерс, победив в финале Марка Джойса со счётом 6:1. Также он стал победителем турнира Championship League, дающего право выступить в следующем сезоне в Премьер-лиге. В финале турнира он обыграл Марка Селби, 3:2.

Сезон 2009/10 
Незадолго до первого рейтингового турнира сезона, в стартовавшей Премьер-лиге, куда Трамп пробился благодаря победе в Championship League, он уступил в дебютном матче Нилу Робертсону, 2:4. Начав с весьма хорошего сенчури-брейка в 139 очков, Трамп затем проиграл 4 партии подряд. В следующем матче его соперником был семикратный чемпион мира, Стивен Хендри. Хотя Хендри выиграл два первых фрейма, сделав в одном сенчури, Трамп не сдался и взял четыре партии подряд, также записав на свой счёт сенчури-брейк. Итог — победа со счётом 4:2. Третий матч, с Марко Фу, Трамп уверенно выиграл — 4:2, и сделал ещё 2 сенчури-брейка. В следующем матче одолел перманентного фаворита — Ронни О'Салливана — 4:2. Поражение от Джона Хиггинса (2:4) не лишило Трампа возможности выхода в полуфинал, но в 1/2-й он был разгромлен О’Салливаном, 5:1, отомстившим за поражение на групповой стадии. Тем не менее, выступление Трампа можно считать успешным.

В январе 2010 года Трамп заключил контракт со снукерным агентством Grove Leisure, базирующимся в Ромфорде.

Сезон 2010/11 
В межсезонье Трамп выиграл турнир серии Pro-Am — Austrian Open 2010. В финале он обыграл чемпиона мира Нила Робертсона со счётом 6:4.

Важной вехой на снукерном пути Трампа стала победа на турнире Paul Hunter Classic 2010 (EPTC-1), вошедшем в этом сезоне в состав минирейтинговой серии Players Tour Championship. В финале он переиграл Энтони Хэмилтона со счётом 4:3.

3 апреля 2011 года Трамп наконец выиграл свой первый рейтинговый турнир — China Open. На пути к финалу он победил таких игроков, как Питер Эбдон и Шон Мёрфи, а в решающем матче переиграл Марка Селби, 10:8. На этом же соревновании Джадд сделал свой 100-й сенчури-брейк в карьере.

На чемпионате мира 2011 Трамп в первом раунде обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Нила Робертсона со счетом 10:8. В последующих раундах он выиграл у Мартина Гоулда 13:6, Грэма Дотта 13:5 и Дина Цзюньхуэя 17:15 и вышел в свой первый в карьере финал чемпионата мира, в котором, лидируя по ходу матча 12:9, все же уступил Джону Хиггинсу со счетом 15:18. На этом турнире Трамп сделал 10 сенчури-брейков, став лучшим по этому показателю.

На церемонии закрытия сезона Трамп был объявлен игроком года по версии болельщиков.

Фамилия «Трамп» переводится как «козырь». В совокупности с уже имеющимся прозвищем — «туз» () — получается совсем ударная комбинация.

Сезон 2012/13 
В конце сезона Джадд побил рекорд Марка Селби по количеству проведённых сотенных серий за сезон. Прежний рекорд составлял 54 сенчури брейка. Трамп установил новый рекорд в победном для себя матче против Доминика Дэйла в рамках 1 раунда чемпионата мира по снукеру 2012/2013. По мере продвижения по турнирной сетке чемпионата, Трампу несколько раз удалось улучшить свой собственный результат. Проиграв в полуфинале Ронни О'Салливану, Джадд завершил своё выступление на чемпионате мира и одновременно закончил свои выступления в сезоне 2012/2013. Таким образом, Трамп установил окончательный рекордный результат — 61 сотенная серия за сезон.

Сезон 2013/14 
15 ноября, в рамках седьмого этапа Евротура, Джадд в матче против Марка Селби сделал свой первый в карьере максимальный брейк (99-й в истории снукера).

Сезон 2014/15 
В 6 июля Джадд выиграл в финале Australian Goldfields Open у Нила Робертсона со счётом 9:5. На Paul Hunter Classic Трамп дошёл до финала, где проиграл Марку Аллену со счётом 4:2.

На турнире Champion of Champions Трамп дошёл до финала, где проиграл Ронни О’Салливану со счётом 7:10. В Чемпионате Великобритании он снова дошёл до финала, где снова проиграл Ронни О’Салливану — со счётом 9:10. В первом раунде турнира Мастерс, Трамп проиграл Стивену Магуайру со счётом 4:6.Также на German Masters 2015 Трамп проиграл Марку Селби в  но сделал в том матче свой второй максимальный брейк.

В финале турнира World Grand Prix 2015 Трамп победил Ронни О’Салливана со счётом 10:7.

На чемпионате мира 2015 Трамп в первом раунде обыграл Стюарта Каррингтона со счетом 10:6. Во втором раунде он выиграл у Марко Фу 13:6, а в  Дина Цзюньхуэя 13:4 и вышел в  чемпионата мира, где проиграл Стюарту Бинэму со счётом 16:17.

Сезон 2019/20 
В сезоне 2019/20 Джадд Трамп установил рекорд по выигранным титулам в одном сезоне (6), до этого 5 титулов удавалось взять Дину Цзюньхуэю, Ронни О’Салливану, Стивену Хендри и Марку Селби. Джадд также мог установить рекорд по сотням за 1 сезон, рекорд у Нила Робертсона (103), но отменили 3 турнира из-за пандемии коронавируса, и Джадд остановился на отметке 102 сотни после чемпионата мира, где уступил в четвертьфинале 9-13 Кайрену Уилсону, так и не сумев побить рекорд Нила Робертсона. Но все равно вписал себя в историю как второй игрок, который сумел за один сезон сделать 100 сенчури-брейков.

Достижения в карьере

Профессиональная карьера

Всего 
 Выигранные турниры — 25
 Финалы — 17

Рейтинговые турниры (победитель) 
 Открытый чемпионат Китая — 2011, 2016

 Чемпионат Великобритании — 2011
 International Championship — 2012, 2019
 Australian Open — 2014
 European Masters — 2016, 2017
 Players Championship — 2017
 Euro Players Tour Championship (1-й этап) — 2010
 Players Tour Championship (2-й этап) — 2011
 Players Tour Championship (9-й этап) — 2011
 Players Tour Championship (4-й этап) — 2012
 Northern Ireland Open — 2018, 2019, 2020
 World Grand Prix 2019, 2020
 World Championship 2019
 World Open 2019
 German Masters 2020
 Gibraltar Open 2020
 English Open 2020
 German Masters 2021
 Gibraltar Open 2021

Другие турниры (победитель) 
 Paul Hunter Classic — 2010
 Antwerp Open — 2011
 Bulgarian Open — 2012

 World Grand Prix — 2015
 Квалификация Мастерс — 2008
 Championship League — 2009, 2014, 2016
 Austrian Open (pro-am) — 2010
 Masters — 2019, 2023

Любительская карьера 
 2000 Чемпионат Англии до 15 лет — чемпион
 2002 Чемпионат Англии до 13 лет — чемпион
 2003 Golden Waistcoat Event — победитель
 2003 Pontins Open (весенняя серия) — победитель
 2003 Чемпионат Англии до 15 лет — чемпион
 2004 Открытый чемпионат Англии — чемпион
 2004 Чемпионат Англии до 15 лет — чемпион

Серийность 

Centuries — количество сотенных серий за сезон.

CP — место по количеству сотенных серий относительно других игроков.

Frames/Centuries — количество фреймов, затраченных на выполнение одной сотенной серии.

FP — место по количеству фреймов, затраченных на выполнение одной сотенной серии, относительно других игроков.

Highest Break — наивысший брейк.

Frames/70’s (70/F*100 %) — количество фреймов, затраченных на выполнение одного брейка в 70 и более очков, а также процент фреймов, проведённых с такой серией.

Frames/50’s (50/F*100 %) — количество фреймов, затраченных на выполнение одного брейка в 50 и более очков, а также процент фреймов, проведённых с такой серией.

Rank — общий уровень серийности на основании всех показателей (F , E , D, C — высокая, B — очень высокая, A — выдающаяся, U, S).

* При подсчёте места учитываются только те игроки, кто сыграл за сезон 100 фреймов и более.

** Все сравнения сделаны относительно уровня игры в снукер 2011—2019 годов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на WorldSnooker.com
 Профиль на 147.ru
 Профиль на SnookerTV

Снукеристы, набравшие 100 и более сенчури-брейков
Снукеристы Англии
Чемпионы мира по снукеру